Qaḑā' Sāmarrā' är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Saladin, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Bagdad.

I övrigt finns följande i Qaḑā' Sāmarrā':

 Wādiyān al Ḩasabīyāt (en kulle)

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Saladin (provins)